Cuvântul Pula se poate referi la:

 Pula, oraș în Croația;
 Pula, comună din Italia;
 Pula, sat din județul Veszprém, Ungaria;
 Pula, unitate monetară din Botswana;
 Pula, ziar electronic din Africa;
 Termen vulgar pentru penis;
 Pulă (revistă), revistă avangardistă românească scoasă într-un singur număr apărut în anul 1931.